Camilla Crociani (née en 1971), épouse de Charles de Bourbon des Deux-Siciles (duc de Castro et l’un des deux prétendants au trône des Deux-Siciles), fille de Camillo Crociani ; 
  (1921-1980), industriel italien, père de Camilla Crociani ;

Voir aussi :